María Amelia de Baden (en alemán, Marie Amelie von Baden; Karlsruhe, 11 de octubre de 1817-Baden-Baden, 17 de octubre de 1888) fue princesa de Baden por nacimiento, y duquesa de Hamilton por matrimonio. Fue la tatarabuela materna del príncipe Alberto II de Mónaco.

Biografía 

Era la hija menor del gran duque Carlos II de Baden y de Estefanía de Beauharnais (hija adoptiva de Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses).

Se casó con un noble escocés, William Alexander Hamilton, marqués de Douglas y Clydesdale (posteriormente XI duque de Hamilton) el 23 de febrero de 1843. Fueron padres de tres hijos, entre ellos, María Victoria Douglas-Hamilton, quien fuera princesa consorte de Mónaco.

María Amelia, por matrimonio, fue miembro del Clan Douglas.

Sus hijos fueron:

 Guillermo Douglas-Hamilton (12 de marzo de 1845-16 de mayo de 1895), XII duque de Hamilton. Se casó con Lady María Montagu.
 Carlos Jorge Douglas-Hamilton (18 de mayo de 1847-2 de mayo de 1886), VII conde de Selkirk, XI Husar.
 Lady María Victoria Douglas-Hamilton (11 de diciembre de 1850-14 de mayo de 1922), se casó en primeras nupcias con Alberto I, príncipe de Mónaco; y en segundas nupcias con Tassilo Festetics de Tolna.

Títulos y estilos 
 11 de octubre de 1817-23 de febrero de 1843: Su Alteza Gran Ducal la princesa María de Baden.
 23 de febrero de 1843-18 de agosto de 1852: Su Alteza Gran Ducal la marquesa de Douglas y Clydesdale, princesa de Baden.
 18 de agosto de 1852-8 de julio de 1863: Su Alteza Gran Ducal la duquesa de Hamilton, princesa de Baden.
 8 de julio de 1863-11 de octubre de 1888: Su Alteza Gran Ducal la duquesa viuda de Hamilton, princesa de Baden.

Ancestros

Referencias
Roberts, Gary Boyd, Notable Kin Volume Two, published in cooperation with the New England Historic and Genealogical Society, Boston, Massachusetts, by Carl Boyer, 3rd, Santa Clarita, California, 1999, volume 2, p. 220.

Princesas de Baden
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Karlsruhe
Duquesas británicas por matrimonio
Fallecidos en Baden-Baden